Maria Elisabeth van Oostenrijk kan verwijzen naar:
 Maria Elisabeth van Oostenrijk (1680-1741), aantshertogin van Oostenrijk, landvoogdes van de Oostenrijkse Nederlanden.
 Maria Elisabeth van Oostenrijk (1737-1740), aartshertogin van Oostenrijk
 Maria Elisabeth van Oostenrijk (1743-1808), aartshertogin van Oostenrijk en prinses van Hongarije.